El topónimo Bell-lloc puede referirse a:
Bell-lloc, pueblo de Villafranca de Conflent.
Bell-lloc (o Bell-lloc del Pla), municipio de la Plana Alta.
Bell-lloc d'Urgell, municipio de la Plana de Urgel.
Bell-lloc, enclavamiento de la Seo de Urgel.
Castillo de Bell-lloc, situado en el término municipal de La Roca del Vallés (Vallés Oriental).